Ciego puede referirse a:

 El ciego, persona que carece del sentido de la vista.
 El punto ciego, zona del ojo que carece de células sensibles a la luz.
 El ciego, primera porción del intestino grueso.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes localidades o divisiones administrativas:
 Ciego de Ávila, provincia de Cuba.
 Ciego de Ávila, ciudad capital de la provincia anterior.

Además, puede referirse a:
 Fútbol Club Ciego de Ávila, club de fútbol cubano.
 Io el Ciego, personaje ficticio de la saga de novelas Mundodisco.

Enlaces externos